Партия вместе (Польша) — польская политическая партия созданная в 2015 году 
 Партия вместе (Беларусь) — белорусская незарегистрированная политическая партия созданная в 2020 году